Syme, Symes et Simes peut faire référence à :
 , entité de la mythologie grecque.
 La toxine SymE, régulée par la ,

Personnalités 

 Charles Symes Haswell (1808-1870), navigateur britannique,
  (1903–1986), administrateur australien,
  (1827–1908), propriétaire de journal,
 David Syme (1944- ), arbitre écossais de football,
  (1949- ), pianiste américain,
 , informaticien australien,
  (1826–1860), journaliste,
  (1873-1942), fils et successeur de ,
  (1859–1929), chirurgien australien,
  (1903-1965), militaire,
 , musicien canadien,
  (1799–1870), chirurgien écossais,
 Jennifer Syme (1972–2001), actrice américaine,
  (1795–1861), peintre écossais,
  (1822–1888), botaniste britannique,
 Ronald Syme (1903–1989), historien né en Nouvelle-Zélande,

Symes 
 , fillette de Nouvelle-Zélande,
 , pseudonyme de Robert Alexander Baron Schutzmann von Schutzmansdorff,
  (1985- ), footballeur australien,
 , historien américain,
  (1943- ), personnalité politique canadien,
 Michael Symes, footballeur anglais.

Simes 
 .

Voir aussi 
 
 Symi (), île et municipalité grecques
 Bataille de Symi